Името Столетово носят две български села:

 Столетово (Област Пловдив)
 Столетово (Област Стара Загора)